В соревнованиях по конному спорту на летних Олимпийских играх 2020 примут участие 200 спортсменов, которые которые разыграют между собой 6 комплектов наград в выездке, троеборье и конкуре. В командных соревнованиях, каждая сборная будет представлена 3 конниками, они же автоматически квалифицируются в индивидуальные соревнования в своих дисциплинах. Остальные квоты будут распределены по результатам квалификаций и индивидуального рейтинга основанного на географических регионах.

Правила квалификации 
Олимпийские группы FEI основаны на 7 географических регионах:

 А — Северо-Западная Европа
 В — Юго-Западная Европа
 С — Центральная и Восточная Европа, Центральная Азия
 D — Северная Америка
 Е — Центральная и Южная Америка
 F — Африка и Ближний Восток
 G — Юго-Восточная Азия, Океания

Выездка 
В выездке примут участие 60 конников. Каждая страна может быть представлена максимум 3-я спортсменами. Основными этапами отбора станут Всемирные конные игры 2018 года, чемпионат Европы и Панамериканские игры, где будет разыграно 15 командных путёвок. Оставшиеся 14 квот будут распределены согласно Олимпийскому квалификационному рейтингу, от каждой группы по 2 спортсмена. Оставшаяся квота будет предоставлена лучшему спортсмену в общем рейтинге.
Квалификационные соревнования

Троеборье 
В выездке примут участие 65 конников. Каждая страна может быть представлена максимум 3-я спортсменами. Основными этапами отбора станут Всемирные конные игры 2018 года, чемпионат Европы и Панамериканские игры, где будет разыграно 10 командных путёвок. Оставшиеся 14 квот будут распределены согласно Олимпийскому квалификационному рейтингу, от каждой группы по 2 спортсмена. После чего, ещё 6 квот будет предоставлены лучшем спортсменам в общем рейтинге.
Квалификационные соревнования

Конкур 
В конкуре примут участие 75 конников. Каждая страна может быть представлена максимум 3-я спортсменами. Основными этапами отбора станут Всемирные конные игры 2018 года, чемпионат Европы и Панамериканские игры, где будет разыграно 12 командных путёвок. Оставшиеся 14 квот будут распределены согласно Олимпийскому квалификационному рейтингу, от каждой группы по 2 спортсмена. Оставшаяся квота будет предоставлена лучшему спортсмену в общем рейтинге.
Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Распределение квот

Выездка

Командная выездка

Личная выездка

Троеборье

Командное троеборье

Личное троеборье

Конкур

Командный конкур

Личный конкур

Примечания 

Конный спорт